Stapleaux ist der Name von

 Léopold Stapleaux (1831–1891), belgischer Schriftsteller
 Michel Ghislain Stapleaux (1799–1881), belgischer Porträt-, Genre- und Historienmaler